Damokrates (Δαμοκράτης) ist der Name

 eines griechischen Architekten der Antike, siehe Damokrates (Architekt)
 eines mythischen Königs von Argos, siehe Damokrates (Argos)
 eines griechischen Bildhauers der Antike, siehe Damokrates (Bildhauer)
 eines griechischen Ringkämpfers der Antike, siehe Damokrates von Tenedos
 eines in hellenistischer Zeit tätigen Keramikers, siehe Damokrates (Keramiker)
 eines griechischen Mediziners der Antike, siehe Damokrates (Mediziner)